Il doppio del torneo di tennis MTS Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tatia Mikadze e Sofia Shapatava che hanno battuto in finale Elizaveta Ianchuk e Olga Ianchuk 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Iryna Burjačok /  Veronika Kapšaj (primo turno)
 Marina Šamajko /  Anastasіja Vasyl'jeva (semifinali)

 Julia Cohen /  Andrea Koch-Benvenuto (semifinali) 
 Tatia Mikadze /  Sofia Shapatava (campionesse)

Tabellone

Note 
 

MTS Cup 2011